Награда президента УЕФА — ежегодная награда, которая присуждается за выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личные качества. Первое её вручение прошло 1998 году. Обычно данная награда присуждается футболистам или спортивным функционерам, которые каким-либо образом способствовали развитию футбола. Последними награждёнными на данный момент являются датский футболист Симон Кьер, а также медицинская бригада, работавшая на матче групповой стадии Евро-2020 с участием сборных Дании и Финляндии.

Награждённые

Примечания

Ссылки 
 Список обладателей награды на официальном сайте УЕФА

Награды УЕФА
Награды, появившиеся в 1998 году